Figueroa er et spanskt efternavn, der henviser til blandt andre:

 Bartolomé de Figueroa
 Cristóbal de Figueroa
 Elías Figueroa
 Francisco de Figueroa
 Luis Pedro Figueroa
 Maynor Figueroa
 Pedro Pablo Figueroa